Ferdinand Maria Bavorský (Ferdinand Maria Ludwig Franz von Assisi Isabellus Adalbert Ildefons Martin Bonifaz Joseph Isidro, 10. května 1884 Madrid – 5. dubna 1958 Madrid) byl bavorský princ z rodu Wittelsbachů a španělský infant. V roce 1905 se stal infantem Španělska. V roce 1914 se vzdal práv na trůn v Bavorském království.

Životopis 
Princ Ferdinand se narodil 10. května 1884 v královském paláci v Madridu. Jeho rodiči byli bavorský princ Ludvík Ferdinand Bavorský a jeho manželka španělská infantka Marie de la Paz Borbón, dcera španělské královny Isabely II. a Františka Cádizského. Prostřednictvím obou svých rodičů byl princ Ferdinand bratrancem španělského krále Alfonse XIII., který byl o dva roky mladší než on. Krátce po svém narození se jeho rodiče přestěhovali do Bavorska, jeho otec byl jediným členem bavorské královské rodiny, který udržoval přátelské vztahy s bavorským králem Ludvíkem II. V roce 1886 mu jeho teta královna regentka udělila velkokříž Řádu Karla III. Vystudoval Bavorskou válečnou akademii, kde dosáhl hodnosti podporučíka těžké jízdy v bavorské armádě. Následně se vrátil do Španělska. V roce 1905 se stal poručíkem kavalerie ve španělské armádě. V roce 1906 si vzal za manželku svou sestřenici a zároveň sestru španělského krále Marii Terezu. V roce 1908 se stal velitelem pluku, poté se účastnil války v Maroku proti místním kmenům. V roce 1912 ovdověl, kdy jeho manželka Marie zemřela po porodu druhé dcery. V roce 1918 se Ferdinand znovu oženil, jeho druhou manželkou se stala Marie Luisa vévodkyně z Talavéry.

Potomci 
 Infant Ludvík Alfons (6. prosince 1906 – 14. května 1983)
 Infant Josef Evžen (26. března 1909 – 16. srpna 1966)
 Infantka Marie de las Mercedes (3. října 1911 – 11. září 1953)
 Infantka Marie del Pilar

Vyznamenání a řády 
 Bavorské království :
 Řád svatého Huberta
 Španělsko :
 velkokříž Řádu Karla III .
 Rytíř Řádu zlatého rouna
 Velký kříž Řádu Isabely Katolické
 Rytíř Řádu královské jízdní zbrojnice v Seville
 Rytíř Řádu královského šlechtického sboru v Madridě
 Velký velitel Řádu Svatojakubských rytířů
 Velkokříž za námořní zásluhy, s bílým vyznamenáním
 Exekutorský velkokříž cti a oddanosti španělského řádu sv. Jana
 Rakousko-Uhersko :
 Mariánský kříž Řádu německých rytířů
 Velkokříž Řádu sv. Štěpána
 Dánsko :
 Rytíř Řádu slona
   Ernestinská vévodství :
 Velkokříž Sasko-ernestinského rodového řádu
 Francie :
 Velkokříž Řád čestné legie
 Hesenské velkovévodství :
 Velký kříž Řádu Ludvíka
 Hohenzollernové :
 Čestný kříž knížecího rodového řádu Hohenzollernů
 Norsko :
 Velkokříž Řádu svatého Olafa, s límcem
 Portugalské království :
 Velkokříž s Řádu věže a meče
 Pruské království :
 Rytíř Řádu černé orlice
 Rusko :
 Rytíř Řádu svatého Ondřeje
 Rytíř Řádu svatého Alexandra Něvského
 Rytíř Řádu Bílého orla
 Rytíř Řádu svaté Anny
 Rytíř Řádu svatého Stanislava
 Saské království :
 Velkokříž Albrechtova řádu se zlatou hvězdou
 Rytíř Řádu Routové koruny
 Švédsko :
 Rytíř Řádu Serafínů
 Velká Británie :
 Čestný velkokříž Královského řádu královny Viktorie

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Muži
Narození v roce 1884
Narození v Madridu
Wittelsbachové
Španělští šlechtici
Bavorští princové
Úmrtí v roce 1958